Терафим ( trafím; , ) — в Древнем Израиле название родовых антропоморфных идолов (фигурки-фетиши), почитавшихся домашними божествами (аналог пенатов). Представляли собой небольшие грубо сделанные статуэтки.

Этимология 
В слове можно выделить окончание множественного числа -im и корень t-r-f.

Этимология слова терафим спорна: одна группа ученых считает, что оно родственно арабскому корню t-r-f (ترف) со значением «дарить благо и изобилие»; другая — что его можно перевести с арабского как «мерзость»; третья — что оно происходит от арабского слова «маска»; четвёртая полагает, что его основу составляет хеттское слово со значением «злой дух», «демон», tarpiš (эту гипотезу разделяли, в частности, Бенно Ландсбергер и позднее Гарри Хоффнер).

Библейские упоминания 
В Библии впервые терафимы (в синодальном переводе, в Вульгате и Септуагинте идолы — (; ) появляются в связи с Рахилью. Она забирает их из дома отца своего Лавана Арамеянина в Месопотамии (), из чего обычно делается вывод, что культ терафимов попал к израильтянам от арамеев. Рахиль прячет терафимов под седлом верблюда (), что указывает на их компактные размеры, напоминающие куклу. После прибытия в Ханаан Иаков приказал домашним своим оставить все предметы суеверия, в том числе и похищенных Рахилью терафимов («богов чужих»): они были закопаны под дубом близ Сихема ().

Культ терафимов сохранился у халдеев в более позднее время — к ним обращались, чтобы узнать будущее (). Во времена судей упоминается о практике создания терафимов в израильской среде (), что, впрочем, не мешало евреям почитать единого Бога Яхве. Пытался бороться с терафимами самарийский пророк Осия () и иудейский царь Иосия (), но культ терафимов как предсказателей будущего сохранялся у евреев вплоть до времени пророка Захарии (), то есть до времени возвращения из Вавилонского плена и формирования ветхозаветного канона.

Примечания

Ссылки

Литература 
 Идолопоклонство у древних евреев / Пальмов М., преп. Нижегор. духов. семинарии. — С.-Пб.: Скоропеч. и лит. И. Ф. Пухира, 1897. — 446 с.

Ветхий Завет
Давид
Иудаизм
Книга Бытия
Книга Самуила
Книга Царств
Язычество
Яхве